

Keizerrijken 
Eerste Franse Keizerrijk (1804–1815) (deze betekenis wordt het meest bedoeld)
Tweede Franse Keizerrijk (1852–1870).
Het Britse Rijk
Galactisch Keizerrijk, een staat uit de Star Warsfilms

Kunst 
Empirestijl, een kunststijl uit de periode van het Eerste Franse Keizerrijk

Vervoer 
Empire (Amerikaans automerk), een Amerikaans automerk
Empire (Nederlands automerk), een Nederlands sportwagenmerk
Empire (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk

Film en televisie 
Empire (1962), een Amerikaanse westernserie
Empire (1964), een documentaire van Andy Warhol
Empire (1984), een Amerikaanse televisieserie
Empire (1995), een Amerikaanse film
Empire (2002), een Amerikaanse gangsterfilm van Franc. Reyes
Empire (2005), een Amerikaanse miniserie
Empire (2015), een Amerikaanse televisieserie
Empire Records (1995) van Allan Moyle met Anthony LaPaglia en Maxwell Caulfield

Literatuur 
Empire (stripreeks), een Nederlandse stripreeks
Empire (filmtijdschrift), Brits filmtijdschrift
Empire (tijdschrift Zuid-Afrika), Zuid-Afrikaans tijdschrift
Empire: De nieuwe wereldorde, een boek over globalisering en geopolitiek van Michael Hardt en Antonio Negri

Muziek 
Empire (band), Brits/Amerikaanse rockband (1974-1980)
Empire (rockband), Duitse rockband (2001-2006)
Empire (Queensrÿche album), een album van de band Queensrÿche uit 1990
Empire (Madball album), een album van de band Madball uit 2010
Empire (Big Big Train)

Plaatsen 
 Empire (Californië)
 Empire (Colorado)
 Empire (Louisiana)
 Empire (Michigan)
 Empire (Ohio)

Varia
 Empire (cocktail), een cocktail